Фигейро-душ-Виньюш:

 Фигейро-душ-Виньюш — посёлок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Лейрия.
 Фигейро-душ-Виньюш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лейрия.